Стропицы — топоним:

 Стропицы — деревня, Курская область, Рыльский район.
 Стропицы — деревня, Псковская область, Гдовский район.